Déčko může mít některý z těchto významů:
 písmeno D
 D (linka metra v Praze), jiné linky viz D (linka)
 ČT :D, česká televizní stanice pro děti
 D 34, divadlo E. F. Buriana 
 Staropramen Déčko, světlé výčepní pivo
 důvěrník Státní bezpečnosti
 příloha časopisu ABC

Externí odkazy